Card game
PC Card

Pessoas
Card (wrestling profissional)
Orson Scott Card

Desambiguação